TV kan syfta på:

 TV – ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder, se Television
 TV-kamera – en kamera som på elektronisk väg upptar rörliga bilder
 TV-distribution – sättet på vilket television når tittaren
 TV-produktion – skapandet av material för sändning i television
 TV-program – ett sammanhållet program eller inslag som sänds i en TV-kanal
 TV-reklam – för annonsören är att exponera sin produkt 
 TV-tidning – en tidning som huvudsakligen består av TV-tablåer
 TV-spel – en typ av datorspel
 TV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se Teravolt
 Turnverein - (sport)organisationer, främst förekommande i Tyskland

Se även
 Television i Sverige
 TV-format